Le championnat du monde de Superbike 2020 est la  du championnat du monde de Superbike.

Jonathan Rea remporte son sixième titre consécurif.

Week-end type de la saison 
Un week-end de grand prix comporte trois courses. Deux courses d'une longueur comprise entre 90 et 110 km (R1 et R2) et une course sprint d'une longueur de 10 tours (SR).

Attribution des points

Classements

Pilotes

Légende 

Gras - Pole position
Italiques - Meilleur tour en course

Voir aussi

Liens externes 
  Site officiel

2020
Superbike
Sport motocycliste en 2020